FC Brussels - belgijski klub piłkarski mający siedzibę w stolicy kraju, Brukseli. Powstał w 2003 na skutek fuzji RWD Molenbeek i KFC Strombeek.

Belgijskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1932
Kluby piłkarskie rozwiązane w 2014
Kluby piłkarskie w Brukseli